

Patronyme 

 Sébastien Ruette est un ancien joueur de volley-ball franco-canadien né le

Toponyme 

 Ruette, une section de la ville belge de Virton située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
Patronyme français